

Campeonato Sérvio 
A edição 2007/08 foi a segunda temporada do Campeonato Sérvio de Futebol após a separação da Sérvia e de Montenegro em meados de 2006. Possuiu 12 equipes, que se enfrentaram em três turnos. O campeão foi a equipe que somou mais pontos. A competição teve início no dia 11 de agosto de 2007 e terminou em 25 de maio de 2008.

Os dois últimos colocados foram rebaixados para a segunda divisão de 2008/09, e o antepenúltimo colocado disputou um mata-mata contra o terceiro colocado da segunda divisão para decidir a vaga na primeira divisão na próxima temporada.

De acordo com o ranking de Coeficientes da UEFA (a Sérvia encontrava-se em 20º), o país teve direito a classificar para as copas européias na temporada 2008/2009:

 1 clube para a segunda fase de classificação da Liga dos Campeões da UEFA:
 Campeão do Campeonato Sérvio;

 1 clube para a segunda fase de classificação da Copa da UEFA:
 Vice campeão do Campeonato Sérvio;
 2 clubes para a primeira fase de classificação da Copa da UEFA:
 Terceiro colocado no Campeonato Sérvio;
 Quarto colocado no Campeonato Sérvio;

 1 clube para a Copa Intertoto.

Classificação final 

¹ O Mladost Lucani, em 2 de julho de 2008, anunciou que não iria participar da temporada 2008/09 por problemas financeiros. Assim, o Banat Zrenjanin conquistou o direito de continuar na primeira divisão.

J = Jogos disputados; V = Vitórias; E = Empates; D = Derrotas; GP = Gols pró; GC = Gols contra; SG = Saldo de gols; Pts = Pontos

Os critérios de desempate são, nesta ordem:
 1. Jogos entre os times;
 2. Saldo de gols.

Havendo empate entre 3 ou mais equipes, uma tabela especial apenas com os jogos entre estes clubes é aplicada.

Mata-mata contra o rebaixamento 
 7 de junho: Rad Belgrado 3 - 1 Smederevo;
 11 de junho: Smederevo 2 - 1 Rad Belgrado;

Assim, o Rad foi promovido à primeira divisão da temporada seguinte, enquanto o Smederevo foi rebaixado à segunda divisão.

Artilharia

Segunda divisão 
A Prva Liga possui 18 equipes, e ascende as duas melhores para a primeira divisão. A terceira colocada ainda disputa mais uma vaga em um mata-mata contra o antepenúltimo colocado da divisão principal.

--- Promovidos:
 Campeão: Javor Ivanjica - 70 pontos.
 Vice-campeão: Jagodina - 58 pontos.
 Vencedor dos playoffs entre o 3º e 6º colocados: Rad Belgrado.

--- Rebaixados: Zemun Belgrado, Vlasina Vlasotince, OFK Mladenovac e Radnicki Pirot.

Terceira divisão 
A Srpska Liga é dividida em 4 ligas regionais: Belgrado, Voivodina, Istok (leste em sérvio) e Zapad (oeste em sérvio).

Campeões:
 Liga Belgrado: Kolubara Lazarevac;
 Liga Voivodina: FK Horgos;
 Liga Leste: Dinamo Vranje;
 Liga Oeste: Mladi Radnik Pozarevac.

Obs.: O FK Obilić, tradicional clube de Belgrado e vencedor do campeonato iugoslavo em 1998, após uma crise que dura anos, finalmente caiu para a quarta divisão, relegando-se ao amadorismo.

Copa da Sérvia 
Segunda edição do torneio, daria ao campeão Partizan o direito de participar da Copa da UEFA mas, como este já havia garantido vaga na Liga dos Campeões da UEFA, o Zemun ficaria com o direito de participar da segunda mais importante competição européia. Porém, este não conseguiu licença da UEFA. Assim, a vaga ficou para o quarto colocado do campeonato sérvio.

O torneio, em suas fases finais, teve os seguintes resultados:

 p = Vencedor na decisão por pênaltis.

Clubes nas competições européias 
Por ter terminado em 21º lugar no ranking de Coeficientes da UEFA, a associação teve direito de classificar para as competições européias na temporada na temporada 2007/2008:

Liga dos Campeões da UEFA
 1 clube para a segunda pré-fase de classificação:
 Campeão nacional em 2007: Estrela Vermelha.

Copa da UEFA
 3 clubes para a segunda pré-fase de classificação:
 Vice campeão nacional em 2007: Partizan;
 Terceiro colocado e vice-campeão da Copa da Sérvia em 2007: Voivodina;
 Quarto colocado em 2007: Bežanija Belgrado.

 1 clube para a segunda rodada:
 Quinto colocado em 2007: Hajduk Kula.

Desempenho dos clubes

Liga dos Campeões da UEFA de 2007-08 
 :
Segunda pré-fase de classificação:

-Classificado devido ao maior número de gols marcados fora de casa.

Terceira pré-fase de classificação:

-Com a derrota, o clube vai pra Copa da UEFA

Copa da UEFA de 2007-08 
 :
Primeira fase:

Fase de Grupos - Grupo F
Jogos:

Classificação:
- Eliminado

 : 
Primeira pré-fase de classificação:

-Mesmo com a vitória esmagadora (somou 11 - 1), o Partizan foi eliminado pela UEFA por motivos disciplinares.

 :
Primeira pré-fase de classificação

Segunda pré-fase de classificação:

-Eliminado na soma dos resultados (1-5)

 :
Primeira pré-fase de classificação: 

-Eliminado devido ao menor número de gols marcados fora de casa.

Copa Intertoto da UEFA de 2007 
 :
Segunda rodada:

Terceira rodada: 

-Eliminado na prorrogação (3 a 1 no tempo extra)

Seleção Sérvia de Futebol

Euro 2008 - Qualificação 
A equipe disputa as eliminatórias para a Euro 2008, onde terminou na terceira colocação do grupo A, com 24 pontos em 14 jogos, atrás da Polônia (28 pontos) e Portugal (27 pontos), ficando à frente da Finlândia (24 pontos, com a Sérvia em vantagem no confronto direto). Foi eliminada em 21/11/2007, após empatar em casa contra os polacos. O artilheiro da seleção no torneio foi Nikola Žigić, do Valencia, com 7 gols.

Resultados

Copa do Mundo de 2010 - Sorteio 
Por estar na vigésima primeira colocação entre os europeus (e 30º no geral) no Ranking da FIFA de Novembro de 2007, a Seleção Sérvia foi colocada no Pote 3 para o sorteio para as eliminatórias da Copa, realizado em Durban, na África do Sul, em 25 de Novembro de 2007.

A equipe sérvia ficou no Grupo 7, onde enfrenta França, Romênia, Lituânia, Áustria e Ilhas Faroe. Nenhuma destas equipes caiu no mesmo grupo dos sérvios nas eliminatórias para a Euro 2008, enquanto apenas os lituanos enfrentaram os sérvios nas eliminatórias para a Copa de 2006 (com vitória dos servio-montenegrinos nos dois confrontos pelo placar de 2 a 0).

Ver também 
 Sérvia
 Associação de Futebol da Sérvia
 Campeonato Sérvio de Futebol
 Copa da Sérvia
 Seleção Sérvia de Futebol

2008
Servia
Servia